EH poate fi:
 Sahara Occidentală, codul ISO 3166-1 al acestei țări
 .eh, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Sahara Occidentală